A Supertaça Cândido de Oliveira foi a 25ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 11 de Agosto de 2003, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. O jogo opôs o Futebol Clube do Porto, vencedor da Primeira Liga e o União Desportiva de Leiria, que ficou em 2º lugar na Taça de Portugal, vencida também pelo Futebol Clube do Porto.

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Supertaça Cândido de Oliveira

Ligações externas
FPF-Supertaça-JOGOS E RESULTADOS
Relatório de jogo no ZeroZeropt
Ficha de jogo no transfermarkt.pt

Supertaça Cândido de Oliveira
Futebol de 2003 em Portugal
Partidas do Futebol Clube do Porto